Roose est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1778-1808), actrice allemande
 (1886-1967), homme d'affaires néo-zélandais
Caroline Roose (née en 1968), femme politique belge, élue en France
Kevin Roose, éditorialiste américain
 (1877-1916), joueur gallois de football
 (16e siècle), accusé de tentative de meurtre sur l'évêque John Fisher
 (1874-1961), acteur danois et directeur de théâtre

Toponyme

Roose, banlieue de Barrow-in-Furness en Cumbria

La Peter Roose Homestead, exploitation agricole américaine située dans le comté de Clallam, dans l'État de Washington, et inscrite au Registre national des lieux historiques.

, hundred

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme